Pohotovost může být :

 lidská vlastnost často spojená s bystrostí, důvtipem, pozorností, rychlostí apod.
 lékařská služba první pomoci (LSPP) – hovorově „pohotovost“
 technická pohotovost – havarijní služba pro řešení neočekávaných havárií a poruch v inženýreských sítích
 dopravní pohotovost – specializovaná služba pro řešení neočekávaných událostí v dopravě a přepravě 
 vojenská pohotovost – stav přípravy k boji v ozbrojených silách (armáda, policie apod.)
 střelecká pohotovost – pomocný zbraňový systém u ručních palných zbraní
 zámečnická pohotovost – zpravidla non-stop služba nouzového otevírání dveří

v kultuře
 Pohotovost (seriál) – americký televizní seriál

Podobné názvy 
 Hotovost
 Vojenská hotovost